Уистлър може да се отнася до:

 Уислър – град в Канада
 Джеймс Уистлър (1834-1903) – художник от американски произход, известен с портрета на майка си ()